Markus Pieper peut désigner :

 Markus Pieper (1963-), homme politique allemand ;
 Markus Pieper (1969-), aéronaute allemand.